Königsstein bezeichnet:

 Königsstein (Freising), Steinpfeiler in Freising, Bayern
 Königsstein (Tillenberg), alter Grenzstein auf dem Tillenberg im Oberpfälzer Wald, Tschechien

Siehe auch:

 Königstein